Short Stories kan syfta på:

Short Stories (album av Harry Chapin) – ett musikalbum från 1974 av Harry Chapin.
Short Stories of Crime, Detection & Mystery – en tidskrift för kriminalnoveller
Short Stories (album av Elisabeth Andreassen) – ett musikalbum från 2005 av Elisabeth Andreassen.
Short Stories (album av Jon & Vangelis) ett musikalbum från 1980 av Jon & Vangelis